Mims Chapel ist der Name zweier Ortschaften im US-Bundesstaat Texas:

 Mims Chapel (Marion County)
 Mims Chapel (Panola County)